Staudenbach ist ein Gewässername:

 Staudenbach (Drau), linker Zufluss vom Thurntaler der Drau in Arnbach, Marktgemeinde Sillian, Bezirk Lienz, Tirol
 Staudenbach (Elz), linker Zufluss der Elz (zum Oberrhein) vor Oberwinden, Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Staudenbach (Feuertobelbach), linker Zufluss des Feuertobelbachs (als Rickenburger- und Glastobelbach zur dort noch Rötenbach genannten Ettishofer Ach, zur Schussen) bei Wiesentann, Gemeindeteil Fronhofen, Gemeinde Fronreute, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Staudenbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach (zum Tegernsee) in Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Staudenbächle, rechter Zufluss des aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens (zum Landgraben, zur Weschnitz) bei den Aussiedlerhöfen am Brunnenweg von Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Staudengraben